A família linguística jabutí pertence ao tronco Macro-Jê. As línguas integrantes da família são o jabuti e o arikapú.

Línguas 
 Língua jabuti (djeoromitxí)
 Língua arikapú

Reconstrução

Nikulin (2020) 
Reconstrução do proto-jabutí (Nikulin 2020):

Voort (2007) 
Reconstrução do proto-jabutí (Voort 2007):

Outras palavras 
Palavras arikapú e djeoromitxí que não apresentam correspondências sonoras regulares (Nikulin 2020):

Ver também 
 Línguas de Rondônia

Bibliografia 
 RIBEIRO, M. A. Dicionário Djeoromitxi-Português: Registro da diversidade lingüística do povo Jabuti. 2008. 153 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Departamento de Letras e Pedagogia, Universidade Federal de Rondônia (campus de Guajará-Mirim). 2008.
 RIBEIRO, R. M. de L. Dicionário Arikapu-Português: Registro de uma língua indígena amazônica. 2008. 209 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Departamento de Letras e Pedagogia, Universidade Federal de Rondônia (campus de Guajará-Mirim). 2008.

Ligações externas 
Documentos inéditos sobre línguas amazônicas: Bolívia e Rondônia (em inglês)

Dados lexicais (DiACL)
 Proto-Jabutí
 Jabutí

Línguas jabutis